FC Ordabasy () je fotbalový klub z kazachstánského Šymkentu. Domácí utkání se hrají na Stadionu Kažymukana Munaitpasova.

Historie 
Klub vznikl v červenci 2000 jako FC Dostyk spojením prvoligových FC Žiger a FC Tomiris. Klub se hlásí k odkazu obou týmů. Od začátku sezóny 2003 se celek jmenuje FC Ordabasy.

Domácí trofeje

Kontinentální poháry

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky klubu (rusky, kazašsky a anglicky)

Kazachstánské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2000
Sport v Šymkentu